Novo Horizonte Atlético Clube foi uma agremiação esportiva brasileira, sediada em Brasília, no Distrito Federal.

História 

O clube disputou o Campeonato Brasiliense de 1959.

Estatísticas

Participações 

Clubes de futebol extintos de Brasília
Clubes de futebol fundados em 1962